Parti social-démocrate roumain, ayant existé entre 1910 et 1918.
 Parti social-démocrate roumain, ayant existé entre 1927 et 1948.
 Parti social-démocrate roumain, ayant existé entre 1990 et 2001.
 Parti social-démocrate, fondé en 1992, auparavant nommé Front démocratique de salut national, puis Parti de la démocratie sociale de Roumanie.